Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 2007 du tournoi de Wimbledon.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Les têtes de série sont désignées en fonction du classement mondial mais sont légèrement ajustées en fonction des performances passées des joueurs sur gazon, notamment à Wimbledon.

Pendant le tournoi 

 Le déroulement des matchs de la première semaine est perturbé par la pluie, par exemple le match Nadal - Söderling qualificatif pour les 1/8 de finale s'est disputé pendant cinq jours.
 Un nombre record de douze joueurs français ont passé le premier tour avec succès, cinq sont parvenus au  et trois se sont qualifiés pour les 1/8 de finale.
 Plusieurs joueurs passent les trois premiers tours sans concéder un seul set : Roger Federer, Andy Roddick, Richard Gasquet et Jo-Wilfried Tsonga.
 Parmi les seize premières têtes de série, quatre ne sont pas parvenues en 1/8 de finale : Fernando González, James Blake, Tommy Robredo et Ivan Ljubičić (Andy Murray avait lui déclaré forfait).
 Dans la partie haute du tableau, le numéro 1 mondial et quadruple tenant du titre Roger Federer se qualifie aisément pour les demies, alors que le français Richard Gasquet le rejoint dans sa première demi-finale de Tournois du Grand Chelem après un match extraordinaire contre Andy Roddick, un des meilleurs joueurs sur gazon de la planète. En demies, le français ne pèsera cependant pas lourd face au numéro 1 mondial.
 Dans la partie basse, Márcos Baghdatís et Novak Djokovic offrent un match magnifique au public londonien en quarts, mais le serbe, qui finira par l'emporter, payera ses efforts des quarts en abandonnant en demies contre Rafael Nadal.
 Le dimanche  a alors lieu la finale du tournoi entre les deux meilleurs joueurs au monde, Roger Federer et Rafael Nadal. Durant 5 sets d'une intensité rare, le spectacle sera éblouissant. Cependant, dans le dernier set, le numéro 1 mondial, dont le mental n'est pourtant pas infaillible contre cet adversaire, réussit à breaker son adversaire à 2-3, après avoir sauvé 4 balles de break sur ses deux premiers engagements, et s'envole vers la victoire. Il devient le premier joueur à remporter 5 fois Wimbledon de suite, depuis Björn Borg en 1980.

Parcours

Têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Seconde partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel
 
 

2007
Tennis en Angleterre en 2007
Wimbledon Simple messieurs
Tennis en juin 2007
Tennis en juillet 2007